Tevče je ime več naselij v Sloveniji:

 Tevče, Občina Ajdovščina
 Tevče, Občina Laško

Glej tudi 

 Telče

naselja v Sloveniji